Бобилі — категорія безземельних селян у Московії у 16-17 століттях

Бобилі — присілок, Орічівський район, Кіровська область

Див. також 
 Бобилівка